Чжань Хаоцін і Чжань Юнжань були чинними чемпіонками, але вирішили того разу не брати участі.
Аояма Сюко і Ніномія Макото виграли титул, у фіналі перемігши пару Джоселін Рей і Анна Сміт з рахунком 6–3, 6–3.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
Main Draw 

Japan Women's Open
Japan Women's Open 2016